Heimdall, Heimdal eller Hejmdal kan syfta på:

 Heimdall – en fornnordisk gud
 Heimdal (datasäkerhet) – en implementation av Kerberos 5
 Heimdall (datorspel)
 Heimdall (veckotidning) – en svensk tidning
 Försäkrings AB Heimdall – ett svenskt företag
 Sällskapet Heimdall – ett sällskap i Malmö
 Heimdall Crag – ett berg i Australien
 Heimdal, Trondheim – en stadsdel
 Heimdal, Umeå – ett kvarter i Umeå
 Heimdal Gletscher – en glaciär i Grönland
 Heimdal (lotsbåt) – en lotsbåt, som byggdes 1932 på Ringens varv i Marstrand
 Heimdal (oljefält) – ett av de tidigast funna oljefälten i Nordsjön
 Heimdal (ungdomsförbund) – Nationalgodtemplarordens ungdomsförbund
 Föreningen Heimdal – en studentförening i Uppsala
 Tidskriften Heimdal – deras tidskrift
 Mount Heimdal – ett berg i Kanada
  – ett vrak
  – en svensk militär transportfärja
 Hejmdal – en dansk tidskrift, även Heimdal
 3990 Heimdal – en asteroid